Italiaanse hockeyploeg (mannen)
 Italiaanse hockeyploeg (vrouwen)